Colebrook (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Colebrook (Nou Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nou Hampshire.